Моисеева Гора — название населённых пунктов в России:

 Моисеева Гора — посёлок в Карачевском районе Брянской области.
 Моисеева Гора — деревня в Лузском районе Кировской области.